Praça da Alegria (Lisboa) - arruamento em Portugal
 Praça da Alegria (Portugal) - programa da televisão portuguesa
 Praça da Alegria (Brasil) - programa da televisão brasileira

Desambiguações de praças